Montana može značiti:

 Montana, savezna država SAD-a
 Montana (grad), grad u Bugarskoj, sjedište istoimene oblasti
 Oblast Montana
 Montana (Cree), indijansko pleme iz Kanade

Prezimena:
 Ivan Montana, bivši hrvatski nogometaš
 Joe Montana, bivši igrač američkog nogometa